Edward "Jackie" Wood – calciatore inglese
 Edward Wood – diplomatico britannico
 Edward Wood – politico britannico (fl. 1584-1586)
 Edward Wood – politico britannico (1839-1917)
 Edward Wood, I conte di Halifax – politico britannico (1881-1959)
 Edward D. Wood Jr. – regista statunitense

Pagine correlate 
Ed Wood
Edward Woods